

Foz da Ribeira da Algalé (Torrão do Alentejo) - Cercal 
A EN262 é uma estrada nacional que integrava a rede nacional de estradas de Portugal. Ligava a N2, perto de Torrão do Alentejo, ao Cercal. Atravessava localidades como Grândola, Ermidas-Sado e Alvalade. Porém, esta estrada encontra-se desclassificada hoje em dia. Parte do seu trajecto está integrado no IC1 entre Canal Caveira e Alvalade. Esta estrada nunca foi concluída, pois o troço São Romão - Canal Caveira não chegou a ser feito.

N262